Иван Казанский:
 Казанский, Иван Александрович (1886—?) — русский советский астроном и геодезист.

 Казанский, Иван Васильевич (более известен под фамилией Игнатьев; 1892—1914) — русский поэт, критик и теоретик русского футуризма, издатель, возглавлявший петербургское футуристическое движение.
 Казанский, Иван Михайлович — Георгиевский кавалер; капитан; № 10007; 26 ноября 1856.
 Казанский, Иван Павлович (род. 1940) — советский и российский скульптор, академик Российской академии художеств (2007).